Mauthe steht für:
 Mauthe (Uhrenhersteller), deutsche Uhrenmarke

Mauthe ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Mauthe (1822–1884), deutscher Uhrenfabrikant
 Fritz Mauthe (1875–1951), deutscher Unternehmer und Politiker
 Jörg Mauthe (1924–1986), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Kulturpolitiker
 Jürgen Mauthe (* 1950), deutscher Fußballspieler 
 Markus Mauthe (* 1969), deutscher Fotograf, Autor, Referent und Umweltaktivist
 Otto Mauthe (1892–1974), deutscher Gynäkologe und Beamter
 Wim Mauthe (* 1947), deutscher Jazzmusiker und Maler

Siehe auch:
 Maute